Polnareff puede referirse a:

Personas 
 Michel Polnareff, cantante y compositor francés.
 Danyellah Polnareff, modelo franco-marfileña.

Música 
 Polnareff's, álbum de Michel Polnareff.

Personajes ficticios 
 Jean Pierre Polnareff, personaje del manga y anime JoJo's Bizarre Adventure.